ГнилаSlownik_geograficzny (Кругла) () — гірський потік в Україні, у Турківському районі Львівської області у Галичині. Лівий доплив Либохори (басейн Дністра).

Опис 
Довжина потоку приблизно 4 км. Формуєтьться багатьма безіменними гірськими струмками. Потік тече у гірському масиві Сколівські Бескиди (зовнішня смуга Українських Карпат).

Розташування 
Бере початок з кількох лісових струмків на південно-східних схилах гори Кернична (954,3 м). Тече переважно на південний схід і у селі Либохора впадає у річку Либохору, ліву притоку Стрию.

У Словнику гідронімів України річка носить назву "Гнила", у Словнику географічному Королівства Польського Gniła абр Hnyła, на мапі Генштабу позначена як Кругла.

Цікавий факт 
 На правому березі потоку розташована гора Кругла (922,0 м).

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України  — К.: Наукова думка, 1979. — С. 140 (Гнила № 28)
 
 
 Мапа Австрійської Монархії
 Лист карти М-34-118

Малі річки України
Річки Львівської області
Річки Турківського району
Статті про річки Львівської області без зображення в картці